Стэндли () — английская фамилия. Известные носители:
 Стэндли, Грэм — британский игрок в боулз, финалист чемпионата Англии в тройках (1980) и четвёрках (1980, 1994).
 Стэндли, Джейн — британская журналистка, корреспондент BBC, лауреат премии Академии радио лучшему британскому репортёру (1997).
 Стэндли, Дон (род. 1967) — британский игрок в дартс, победительница Открытого чемпионата Англии в смешанных парах (2009).
  (ум. 2002) — британский физик, вице-президент Эдинбургского королевского общества (1973—1976).
 Стэндли, Пол Карпентер (1884—1963) — американский ботаник.
 Стэндли, Сара (род. 1967) — американский спортивный ходок, серебряная медалистка чемпионата США по лёгкой атлетике в ходьбе на 10 км (1997).
 Стэндли, Уильям (1872—1963) — американский адмирал, посол США в СССР (1942—1943).